Karol Estreicher kan syfta på:

* Karol Estreicher den äldre (1827–1908), polsk filolog, bibliograf, bibliotekarie och översättare 
 Karol Estreicher den yngre (1906–1984), polsk konsthistoriker